Enzenhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Enzenhofer (* 1949), österreichischer Orgelbauer
 Hannes Enzenhofer (* 1981), österreichischer Eishockeyspieler
 Johann Enzenhofer (1687–1755), österreichischer Baumeister
 Johannes Enzenhofer (* 1965), österreichischer Triathlet